A Csang Csien lehetséges jelentései:

Zhang Jian 
 Csang Csien (1853–1926), kínai politikus
 Csang Csien (1962), kínai vívó
 Csang Csien (1976), kínai atléta
 Csang Csien (1985), kínai sportlövő
 Csang Csien (1989), kínai labdarúgó

Zhang Qian
 Csang Csien, i.e. 2. századi kínai diplomata

Chang Jian
 Csang Csien, Tang-kori kínai költő